Новостройка — топоним:

Казахстан 
 Новостройка — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области. 
 Новостройка — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Новостройка — село в Наурзумском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 г.
 Новостройка — село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 г.
 Новостройка — прежнее, до 2007 г., название села Жана Жайнак Целиноградского района Акмолинской области.
 Новостройка — прежнее, до 90-х г., название села Талапкер Алакольского района Алматинской области.
 Новостройка — прежнее, до 90-х г., название села Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области.
 Новостройка — прежнее, до 90-х г., название села Аккала Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.
 Новостройка — прежнее, до 90-х г., название села Тузды Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
 Новостройка — прежнее, до 90-х г., название села Кызылкия Казыгуртского района Южно-Казахстанской области.
 Новостройка — прежнее, до 1992 г., название села Алатау Толебийского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
Архангельская область
 Новостройка — деревня в Красноборском районе.
 Новостройка — село в Плесецком районе.

Башкортостан
 Новостройка — историческая местность города Уфы.
 Новостройка — микрорайон города Ишимбая.

Волгоградская область

 Новостройка — село в Ленинском районе.
 Новостройка — село в Палласовском районе.

Вологодская область
 Новостройка — село в Вытегорском районе.
 Новостройка — посёлок в Кирилловском районе.

Иркутская область
 Новостройка — посёлок в Черемховском районе.

Калининградская область
 Новостройка (до 2015 года Новостроевка) — посёлок в Гусевском городском округе.

Кемеровская область
 Новостройка — посёлок в Кемеровском районе.
 Новостройка — посёлок в Новокузнецком районе.
 Новостройка — посёлок в Яйском районе.
 Новостройка — посёлок в Прокопьевском районе.

Кировская область
 Новостройка — посёлок в Нагорском районе.

Магаданская область
 Новостройка — посёлок в Ольском районе.

Московская область
 Новостройка — посёлок в Ногинском районе.
 Новостройка — до 2000 года название города Пересвет в Сергиево-Посадском городском округе.

Нижегородская область
 Новостройка — посёлок в Дивеевском районе.

Оренбургская область
 Новостройка — посёлок в Первомайском районе.

Пензенская область
 Новостройка — деревня в Кузнецком районе.
Приморский край
 Новостройка — село в Пожарском районе.

Ростовская область
 Новостройка — посёлок в Зерноградском районе.

Саратовская область
 Новостройка — хутор в Александрово-Гайском районе.
 Новостройка — хутор в Новоузенском районе.
 Новостройка — село в Ртищевском районе.

Тамбовская область
 Новостройка — поселок в Умётском районе, упразднён в 1991 г.

Тверская область
 Новостройка — деревня в Западнодвинском районе.

Томская область

 Новостройка — деревня в Томском районе.

Тюменская область
 Новостройка — деревня в Омутинском районе.
Новостройка — прежнее, до 1961 г., название деревни Черемушки в Ялуторовском районе.

Хабаровский край
 Новостройка — посёлок в районе имени Лазо.

См. также 
 Новостроенка